Fogólap: érintőlap a zenében
 Tapipad: érintőlap (érintőpad, touchpad) a számítástechnikában